Aquaria (группа) — бразильская группа, играющая в жанре пауэр-метал.
 Aquaria — компьютерная игра в жанре двухмерного скроллера, 2007 года. Разработчик — Bit Blot.